Sainte Géorgie († ) ou Georgina, ou encore Georgette est une vierge consacrée de la fin du , en Auvergne. Sa fête est célébrée localement le 15 février.

Biographie 

Peu d'éléments nous sont parvenus sur cette femme de la fin du . Sa vie nous est connue grâce à un écrit de Grégoire de Tours.
D'après cette chronique hagiographique, Géorgie voulait vivre une vie consacrée à Dieu. Elle refuse le mariage que tentent de lui imposer ses parents et se réfugie dans une maison à la campagne, dans les environs de Clermont-Ferrand pour y pratiquer le jeûne et la prière. À sa mort, Grégoire raconte qu'un vol de colombes est venu tournoyer autour du cercueil. Puis lorsque le cercueil est entré dans l'église, les colombes sont venues se poser sous le toit de l'église. Ce n'est qu'après l’inhumation du corps que les colombes se seraient envolées.

Le martyrologue catholique fait mémoire de la sainte le 15 février, elle est fêtée localement dans le diocèse de Clermont ce même jour.

Notes et références 

Saint catholique et orthodoxe de France
Saint catholique et orthodoxe du VIe siècle
Naissance dans le Puy-de-Dôme
Date de naissance non renseignée (Ve siècle)
Date de décès non renseignée (VIe siècle)
Décès dans le Puy-de-Dôme